Asasjön är namnet på två sjöar i Sverige:

Asasjön, Gästrikland
Asasjön, Småland